El Torneig femení de basquetbol (5x5) als Jocs Olímpics de París 2024 serà la 13a edició de l'esdeveniment femení en unes Olimpíades. El torneig es disputarà entre el 27 de juliol i el 10 d'agost. Els partits de la fase preliminar es jugaran a l'Estadi Pierre Mauroy, mentre que els de la fase final es disputaran al Bercy Arena.

Els Estats Units són les actuals campiones, després d'haver guanyat les 7 últimes medalles d'or. En la passada edició dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, Japó va obtenir la medalla de plata i França la medalla de bronze.

Format 
Els 12 equips seleccionats, es dividiran en dos grups de 6 equips cadascú. Cada selecció jugarà contra la resta de seleccions del seu grup. Els 4 primers equips de cada grup passaran als quarts de final. Les guanyadores avançaran cap a les semifinals i finalment hi haurà la final i el partit per la medalla de bronze.

Classificació 
El país amfitrió, en aquest cas França, té la primera plaça per participar als Jocs Olímpics. De totes maneres, aquesta plaça haurà de ser ratificada pel Comitè Executiu de la FIBA, en una reunió que se celebrarà el 30 de juny de 2023.

La primera competició per assignar places al torneig olímpic fou el Campionat del Món de 2022, que es va celebrar del 22 de setembre a l'1 d'octubre a Austràlia. Els Estats Units van aconseguir la única plaça que es disputava en aquesta competició.

Les 10 places restants sortiran dels Tornejos de classificació olímpica per París 2024. Hi haurà 2 rondes de classificació. A la primera ronda, 22 equips disputaran els 3 tornejos de pre-classificació. 2 tornejos de 4 equips a Àsia i Amèrica i un torneig de 6 equips a Àfrica. Els dos millors equips de cada torneig es classificaran per la següent ronda. La ronda final tindrà 16 seleccions en total, que disputaran 4 tornejos de 4 equips cadascun. D'aquí sortiran les 10 places restants.

Referències 

Competicions de bàsquet femenines
Competicions esportives de la dècada del 2020
Jocs olímpics d'Estiu de 2024